Список самых загруженных аэропортов Австралии по пассажиропотоку и трафику воздушных судов (по данным «Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики» и «Агентства Airservices Australia»).

Топ-10 аэропортов по пассажиропотоку 1985—2021 
Список 10 самых загруженных аэропортов по пассажиропотоку в Австралии в период с 1985 по 2021 годы. Составлен Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики. Все пассажирские номера указаны в тысячах.

Топ-10 аэропортов по трафику воздушных судов 2009 
Список 10 самых загруженных аэропортов* по трафику воздушных судов в 2010 годы. Составлен Агентством «Airservices Australia».

* В список не вошел аэропорт Аделаида, Аделаида (Южная Австралия) — 99950 / 105004

Топ-100 аэропортов по пассажиропотоку за 2009—2010 
Список 100 самых загруженных аэропортов* по пассажиропотоку в Австралии в период за 2009—2010 годы**. Составлен Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики. Все пассажирские номера указаны в тысячах.

* В список не вошли аэропорты Кованиама (Кованиама, Квинсленд) — 8416; Элко-Айленд (Остров Элко, Северная территория) — 8084; Мадги (Мадги, Виктория) — 7011.
** Отсутствуют данные по аэропорту Авалон, Мельбурн, Виктория.
*** В список не вошли данные по Международным вылетам, которые осуществляются с конца 2010 года.

Примечания 

 
Аэро 2